Австрия принимала участие в Евровидении 1959, проходившем в Каннах, Франция. На конкурсе её представлял Ферри Граф с песней «Der K und K Kalypso aus Wien», выступавший под номером 9. В этом году страна заняла лишь девятое место, получив 4 балла. Комментатором конкурса от Австрии в этом году был Карл Брак, глашатаем — Питер Александр.

Страны, отдавшие баллы Австрии 
Каждая страна имела жюри в количестве 10 человек, каждый человек мог отдать очко понравившейся песне.

Страны, получившие баллы от Австрии

См. также 
Австрия на «Евровидении»
Евровидение-1959

Страны на «Евровидении-1959»